Киренск () град је у Русији у Иркутској области. Према попису становништва из 2010. у граду је живело 12640 становника.

Географија

Клима

Становништво

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Иркутској области
Википројект географија/Насеља у Русији